

Lettres 
Iota est une lettre dans plusieurs alphabets :
 iota,  de l'alphabet grec (majuscule Ι, minuscule ι), c'est à cette lettre que fait référence l'expression « ne pas varier d'un iota » ;
 iota, lettre additionnelle de l'alphabet latin (majuscule, minuscule ɩ), utilisée dans certaines langues africaines et ancien symbole de l'alphabet phonétique international ;
 iota, lettre additionnelle de l'alphabet cyrillique (majuscule Ꙇ, minuscule ꙇ), utilisée au  dans des transcriptions du glagolitique.

Sigle 

IOTA est un sigle qui peut signifier :
 Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, centre hospitalier universitaire affilié à l'université de Bamako et spécialisé dans les soins oculo-visuels ;
 Infrared Optical Telescope Array, observatoire interférométrique ;
 Institut d'optique théorique et appliquée, nom officiel de l'École supérieure d'optique (SupOptique), en France ;
 Nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités, en France ;
  ;
 International Occultation Timing Association.

Personnalités 
 Iota (1968-), musicien australien

Toponyme 

 Iota, ville  américaine de la paroisse de l'Acadie, en Louisiane.

Astronomie 
 Iota est la désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Informatique 
 Iota, un langage de programmation
 IOTA, une crypto-monnaie

Météorologie 
 Iota,  ouragan de la saison cyclonique 2020 dans l'Atlantique nord.

Notes et références